Gäddegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gäddegöl (Bondstorps socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (1 ha)
Gäddegöl (Fågelfors socken, Småland, 633631-150119), sjö i Högsby kommun, 
Gäddegöl (Fågelfors socken, Småland, 634315-150157), sjö i Högsby kommun, 
Gäddegöl (Oskars socken, Småland), sjö i Nybro kommun, 
Gäddegöl (Älghults socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun, 
Gäddegölen (Bosebo socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Gäddegölen (Byarums socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (10,7 ha)
Gäddegölen (Svenarums socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (3,3 ha)
Gäddegölen (Godegårds socken, Östergötland), sjö i Motala kommun, 
Gäddegölen (Västra Ryds socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun,

Se även
Gäddegyl
Gäddgöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn